Fahrenholz steht für:
 Fahrenholz (Drage), Ortsteil der Gemeinde Drage in Niedersachsen
 Fahrenholz (Heidmark), Wüstung in der Heidmark in Niedersachsen
 Fahrenholz (Kriesow), Ortsteil der Gemeinde Kriesow in Mecklenburg-Vorpommern
 Fahrenholz (Uckerland), Ortsteil der Gemeinde Uckerland in Brandenburg
 Fahrenholz (Ziesendorf), Ortsteil der Gemeinde Ziesendorf in Mecklenburg-Vorpommern

Personen:
 Christian Fahrenholz (1918–1986), Bremer Bürgerschaftsabgeordneter (SPD)
Falk Fahrenholz (* 1942), deutscher Biochemiker
 Heinrich Fahrenholz (1882–1945), deutscher Biologe, Lehrer und Politiker (SPD)
 Tim Fahrenholz (* 1994), deutscher Fußballspieler

siehe auch:
 Varenholz, Ortschaft der Gemeinde Kalletal im  Kreis Lippe, Nordrhein-Westfalen